São Tomé e Príncipe, stato africano
 São Tomé, capitale dello Stato africano
 São Tomé, isola e provincia dello Stato africano
 San Tomé, città venezuelana situata nello Stato di Anzoátegui
 São Tomé, comune nello Stato brasiliano del Rio Grande do Norte
 Rotonda di San Tomè, chiesa in provincia di Bergamo
 San Tomè, frazione del comune di Forlì.